

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Charon est le passeur des Enfers.

Personnalités 

 Charon de Lampsaque est un historien grec du .

 Charles Charon est un homme politique français (1798-1876).
 Jacques Charon est un acteur français (1920-1975).
 Jean-Émile Charon est un philosophe et physicien français (1920-1998).
 Pierre Charon est un homme politique français (1951-).

Sciences 
 En astronomie, Charon est le principal satellite naturel de la planète naine Pluton.
 En biologie, Charon est un genre d'amblypyges.

Musique 
 The Sails of Charon est une chanson de Scorpions composée par Uli Jon Roth et disponible sur l'album Taken by Force (1977). 
 Charon est un groupe de death metal finlandais créé en 1992.

Toponymes 

 Charon est l'ancien nom d'une localité algérienne.

Fiction 
 Charon, selon le roman La Guerre éternelle
 Charon, un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya
 Charon, une série télévisée française

Patronyme français